ÖWB steht als Abkürzung für:

 Österreichisches Wasserbuch, siehe Wasserbuch#Österreich, ein öffentliches Verzeichnis der Länder
 Österreichischer Werkbund, war eine wirtschaftskulturelle Vereinigung von Künstlern, Architekten, Unternehmern und Handwerkern
 Österreichischer Wirtschaftsbund, eine Teilorganisation der Österreichischen Volkspartei (ÖVP)
 Österreichisches Wörterbuch, für Österreich gültiges amtliches Regel- und Wörterbuch der deutschen Sprache (Rechtschreibwörterbuch)
 Österreichische Widerstandsbewegung, zeitgenössischer Sammelbegriff für den aktiven und passiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus

OWB